Bia Mestrinér é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
Num tom delicado
Bia Bossa Nova

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo